Bianca má více významů:

 Bianca – forma ženského křestního jména Bianka,
 Sondra Bianca (* 1930) – americká klavíristka, 
 Viva Bianca (* 1983) – australská herečka,
 Bianca (měsíc) – měsíc planety Uran,
 Bianca (planetka) – planetka hlavního pásu – „(218) Bianca“,
 Bianca (odrůda révy vinné) – odrůda révy vinné vyšlechtěna v Maďarsku, 
 Bianca (film, 1913) – němý film režiséra Roberta Thornbyho,
 Bianca (film, 1984) – italská komedie režiséra Nanniho Morettiho,
 Bianca (opera) – jednoaktová opera skladatele Henryho Kimballa Hadleyho z roku 1918,
 bianca.com – první web na světě ve formě chatovacích místností z února 1994.